USS Honolulu je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Honolulu (1917)
 USS Honolulu (CL-48) 
 USS Honolulu (SSN-718)

Honolulu